Fabienne Becker-Stoll (* 1967) ist eine deutsche Psychologin und Direktorin des Staatsinstituts für Frühpädagogik.

Leben 
Becker-Stoll studierte von 1988 bis 1994 Psychologie an der Universität Regensburg. Von 1994 bis 1997 war sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin am dortigen Lehrstuhl für Entwicklungspsychologie bei Klaus Grossmann. 1997 promovierte sie in Psychologie und war im Anschluss zuerst Wissenschaftliche Assistentin am gleichen Lehrstuhl (bis 2000) und von 2000 bis 2003 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Seit 2003 war Becker-Stoll freiberuflich als Sachverständige für familienpsychologische Gutachten tätig. 2004 habilitierte sie sich an der Fakultät für Psychologie und Pädagogik an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seit Januar 2005 ist sie Direktorin des Staatsinstituts für Frühpädagogik (IFP) in München. Becker-Stoll ist unter anderem Mitglied des Bundesjugendkuratoriums, der Deutschen Gesellschaft für Psychologie und der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. Zudem hat sie die Leitung der Fachkommission Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan inne. Zudem war sie an der Nationalen Untersuchung zur Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit beteiligt.

Schriften (Auswahl) 
 Interaktionsverhalten zwischen Jugendlichen und Müttern im Kontext längsschnittlicher Bindungsentwicklung, Regensburg, Univ., Diss., 1997.
 mit Wolfgang Tietze, Joachim Bensel, Andrea G. Eckhardt, Gabriele Haug-Schnabel, Bernhard Kalicki, Heidi Keller, Birgit Leyendecker (Hrsg.): Nationale Untersuchung zur Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit (NUBBEK), Verlag Das Netz, Weimar/Berlin 2013, ISBN 978-3-86892-026-0.
 mit Renate Niesel, Monika Wertfein: Handbuch Kinderkrippe. So gelingt Qualität in der Tagesbetreuung, Herder, Freiburg i. Br./Basel/Wien 2014, ISBN 978-3-451-32833-6.
 mit Kathrin Beckh, Julia Berkic: Bindung – eine sichere Basis fürs Leben. Das große Elternbuch für die ersten 6 Jahre, Kösel, München 2018, ISBN 978-3-466-31081-4.
 mit Eva Reichert-Garschhammer, Beatrix Broda-Kaschube (Hrsg.): Pädagogische Qualität für Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf. Armut, Entwicklungsgefährdung und Fluchterfahrung im Blick, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2019, ISBN 978-3-525-70270-3.
 mit Renate Niesel, Monika Wertfein: Handbuch Kinder in den ersten drei Jahren. So gelingt Qualität in Krippe, Kita und Tagespflege, Überarbeitete Neuausgabe, (3. Gesamtauflage), Herder, Freiburg/Basel/Wien 2020, ISBN 9783451301421.

Weblinks 
 
 Profil auf den Seiten des Staatsinstituts für Frühpädagogik

Absolvent der Universität Regensburg
Psychologe
Deutscher
Geboren 1967
Frau